Yohanna Renee Kerr (Sul da Califórnia, 11 de fevereiro de 1976), mais conhecida pelo pseudônimo Cherokee d'Ass, é uma atriz pornográfica afro-americana. Iniciou sua carreira no cinema pornográfico em 1999, aos 23 anos.

Prêmios e indicações
2009: AVN Award – indicada
2011: Urban X Award – vencedora

Atrizes pornográficas afro-americanas
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia